Села:
 Козаківка — Вінницька область, Немирівський район
 Козаківка — Івано-Франківська область, Болехівська міська рада
Селище:
 Козаківка — Луганська область, Антрацитівський район